Усачи травяные () — род жесткокрылых из семейства усачей.

Описание 
Надкрылья не широкие, заметно вытянутые, в однородном опушении или с яркими (не волосяным) рисунком или металлически-блестящие.

Систематика 
В составе рода:

Примечания 

 
Роды жесткокрылых